Reprezentacja Polski w biegach narciarskich – grupa biegaczy narciarskich reprezentujących Rzeczpospolitą Polską w sportowych imprezach międzynarodowych.

Obecna reprezentacja Polski 2021/2022 
Aktualnie, kadrę A stanowi jedenaścioro zawodników:

Kobiety 
 Karolina Kaleta
 Weronika Kaleta
 Karolina Kukuczka
 Izabela Marcisz
 Monika Skinder

Sztab szkoleniowo-przygotowawczy:
 Martin Bajčičák  - trener główny
 Mateusz Chowaniak - asystent trenera głównego
 Sven Rakoszek - fizjoterapeuta 
 Peep Koidu - serwisant
 Jaan Alvela - serwisant 
 Meelis Aasla - serwisant
Osoby współpracujące:
 Stanisław Szymanik - lekarz
 Szymon Fornagiel - hematolog
 Łukasz Tota -  fizjolog

Mężczyźni 
 Dominik Bury
 Kamil Bury
 Mateusz Haratyk
 Maciej Staręga

Zawodnicy rezerwowi (zawodnicy mogą zostać wprowadzeni do grupy późną jesienią po spełnieniu kryteriów sportowych) 
 Kacper Antolec
 Michał Skowron

Sztab szkoleniowo-przygotowawczy:
 Lukáš Bauer - trener główny
 Kamil Fundanicz - asystent trenera głównego
 Andrzej Michałek - asystent trenera głównego, szef serwisu
 Paweł Gurbisz - fizjoterapeuta 
 Paweł Fundanicz - serwisant
 Piotr Pilch - serwisant
 Bartłomiej Rucki - serwisant
Osoby współpracujące:
 Stanisław Szymanik - lekarz, ortopeda
 Szymon Fornagiel - hematolog

Trenerzy 
do uzupełnienia

Mężczyźni

Kobiety

Osiągnięcia drużynowe mężczyzn

Starty Polaków w konkursach drużynowych na igrzyskach olimpijskich

Starty Polaków w konkursach drużynowych Pucharu Świata

Osiągnięcia drużynowe kobiet

Starty Polek w konkursach drużynowych na igrzyskach olimpijskich

Starty Polek w konkursach drużynowych na mistrzostwach świata

Starty Polek w konkursach drużynowych pucharu świata

Starty Polek w konkursach drużynowych zimowej uniwersjady

Osiągnięcia indywidualne

Miejsca polskich biegaczek w czołowej "15" igrzysk olimpijskich

Przypisy

Uwagi 

Biegi narciarskie